Personalidad puede estar referido a:

Psicología 
 Personalidad: patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona.

Derecho 
 Personalidad jurídica o personería jurídica: aquella por la que se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros.